A Premier League (más néven Premiership vagy Barclays Premier League) az angol labdarúgó bajnokságok legfelsőbb osztályának elnevezése. Ez a világ legnézettebb labdarúgó-bajnoksága, és ez hozza az összes bajnokság közül a legtöbb hasznot.

A jelenlegi rendszert 1992. február 20-án hozták létre az addigi legfelső osztályú The Football League-ből, amit 1888-ban alapítottak. Jelenleg húsz csapat a tagja. A szezonok augusztustól májusig tartanak, és 38 mérkőzést játszanak a részt vevő csapatok: minden csapat kétszer az összes többivel, egyszer hazai, egyszer idegen pályán. Minden szezon végén három csapat esik ki a másodosztályba (The Championship), és három kerül fel onnan a Premiershipbe. Az eddigi 31 szezon alatt 50 klub szerepelt a Premier League-ben.

A világ hatodik legnagyobb nézőszámú profi sportligája.

Története

The Football League

Győztesek 
A Premier League létrejötte előtt a bajnokot a The Football League első osztályának győztese adta.

Premier League

Győztesek 
A félkövérrel írt csapatok kétszeres győztesek (bajnoki cím + 1 kupa). Zárójelben a bajnoki címek száma szerepel. Hozzáadva a The Football League-ben szerzett bajnoki címek is.

Csapatok 
Hat csapat, az Arsenal, a Chelsea, az Everton, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur vett részt az eddigi szezonok mindegyikén.

2022–2023-as szezon

Premier League statisztika klubok szerint 
Félkövér - jelenleg is a Premier League-ben

Dőlt - Premier League alapító

Rekordok 

Frissítve: 2021. május 30-án.

 Minden idők legsikeresebb góllövője a Premier League-ben a korábbi Blackburn Rovers és Newcastle United csatár, Alan Shearer 260 góllal. 14 szezonja alatt tízszer végzett a legjobb góllövők közt, és háromszor lett a szezon gólkirálya, egyszer pedig Thierry Henry-val együtt szerezte meg ezt a címet. Az 1995–96-os szezonban ő lett az első játékos, aki átlépte a 100 gólos határt a Premier League-ben.
 Az 1992–93-as, első Premier League szezon óta 14 különböző játékos kapta meg a szezon góllövője címet, illetve osztotta meg egy másik játékossal. Thierry Henry – ugyanúgy, mint Alan Shearer – három egymást követő szezonban is elnyerte ezt a címet, míg Michael Owen és Jimmy Floyd Hasselbaink kétszer-kétszer. Andrew Cole és Alan Shearer a rekordtartó 34-34 szezonbeli góllal. Cole az 1993–94-es szezonban, Shearer pedig az 1994–95-ös szezonban szerezte rekordmennyiségű góljait; mindkét idényben még a 42 mérkőzéses rendszer volt érvényben. Shearer 38 mérkőzésen szerzett 31 gólját (1995–96-os szezon) a 2007–08-as szezonban Cristiano Ronaldo állította be, így ő lett az egy szezonban legtöbb gólt szerző középpályás a Premiership történetében.
 A Manchester United lett az első klub, akik 1000 gólt lőttek a bajnokságban, miután Cristiano Ronaldo gólt szerzett a Middlesbrough ellen a 2005–06-os szezonban. Az Arsenal a másik csapat, akik elérték az 1000 gólos határt. A legtöbb gólt hozó mérkőzést a Premier League-ben 2007. szeptember 29-én játszották, mikor a Portsmouth 7–4-re győzte le a Reading csapatát.
 Csupán két játékos van a bajnokságban, akik mind a 16 Premier League szezonban gólt szereztek: az egyik a Sheffield United játékosa, Gary Speed, a másik a Manchester United veteránja, Ryan Giggs, mindketten a walesi válogatott korábbi csapatkapitányai.
 Jamie Vardy, a Leicester City támadója 11 egymást követő mérkőzésen talált be az ellenfelek hálójába.
a Liverpool lett az első csapat amely a top bajnokságok történetében 21 forduló után 61 pontot szerzett.
 szintén a Manchester United lett az első klub, akik 2000 gólt lőttek a bajnokságban, miután Scott McTominay gólt szerzett a Norwitch City ellen a 2019–20-as szezonban.
 az Arsenal az egyetlen klub ami veretlenül nyerte meg a bajnokságot. Ezt a 2003-2004-es szezonban teljesítették.

Gólkirályok szezonok szerint

Premier League Hírességek Csarnoka 

A Premier League Hírességek Csarnoka (angolul: The Premier League Hall of Fame) olyan játékosoknak ad helyet, akik kiemelkedő labdarúgó képességet mutattak és nagy befolyással voltak az Angol labdarúgó-bajnokság alakulására. Csak online létezik és a beiktatásokat a Sky Sports közvetíti. Minden évben négy és hat között van az új beiktatott játékosok száma.

Ahhoz, hogy egy játékost beiktassanak, teljesen vissza kell vonulniuk a beiktatásuk előtti szezonban. 2021-ben az első beiktatottak Alan Shearer és Thierry Henry voltak.

Lásd még 
 The Football League

További információk 

 Hivatalos oldal
 The FA
 Premier League magyar hírportál
 Premier League hírek
 Meztörténet csapatok szerint
 A Premier League csapatainak elhelyezkedése (térkép)
 Angol foci - Premier League hírek és eredmények

Jegyzetek 

 1
1